GBF est un sigle qui peut désigner :
 générateur de basses fréquences, un appareil utilisé dans le domaine de l'électronique à des fins de test ou de dépannage de cartes électroniques ;
 G.B.F. (où G.B.F. signifie Gay Best Friend), un film indépendant américain de comédie réalisé par Darren Stein et sorti en 2014.